Miejscowości w USA:
 Belpre – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Belpre – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Belpre (ang. Belpre Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Belpre (ang. Belpre Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington